El Museo de la Miel se encuentra situado en pleno casco urbano de Murguía, en la Cuadrilla de Zuya (Álava) España, en la casa denominada Oregui y nos adentra en el mundo de la apicultura.

Enlaces externos 
 cuadrillazuia.com
 Turismo del País Vasco

Museos de Álava
Miel
Gastronomía de Álava